Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Norman che ha battuto in finale Juan Antonio Marín 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Thomas Johansson (primo turno)
 Magnus Gustafsson (primo turno)
 Magnus Larsson (quarti di finale)
 Magnus Norman (Campione)

 Karol Kučera (semifinali)
 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Mikael Tillström (primo turno)
 Filip Dewulf (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1997